

Cinema 
A Shotgun Wedding – cortometraggio del 1920 diretto da Fred C. Fishback (Fred Hibbard)
A Shotgun Wedding – cortometraggio del 1931 diretto da William Watson
 Shotgun Wedding – film del 1963 diretto da Ed Wood
 Shotgun Wedding – film del 1993 diretto da Paul Harmon
 Shotgun Wedding – film del 2002 diretto da Jason Moore
 Shotgun Wedding – film del 2013 diretto da Danny Roew

Musica 
 Shotgun Wedding – singolo di Roy C del 1965
 Shotgun Wedding – album di Lydia Lunch e Rowland S. Howard del 1991
 Shotgun Wedding: 11 No. 1 Hits and Mrs. – album dei Bride del 1995
 Shotgun Wedding – album di Mayo Thompson e gli Sven-Åke Johanssons Quintett del 2009

Televisione 
 Shotgun Wedding – episodio della prima stagione della serie televisiva Bugs - Le spie senza volto

Pagine correlate 
 A Shotgun Wedding